Демидовский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Белгородская область 
 Демидовский сельсовет Краснояружского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Владимирская область 
 Демидовский сельсовет Гусь-Хрустального района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Волгоградская область 
 Демидовский сельсовет Быковского района

Ивановская область 
 Демидовский сельсовет Пестяковского района (упразднён в 2000-х)

Смоленская область 
 Демидовский сельсовет Демидовского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Украина 

Демидовский сельский совет  (укр. Демидівська сільська рада)

Упразднены в 2020 году.

Винницкая область 
 Демидовский сельский совет Жмеринского района
 Демидовский сельский совет Тростянецкого района

Киевская область 
 Демидовский сельский совет Вышгородского района

Одесская область 
 Демидовский сельский совет Березовского района

Полтавская область 
 Демидовский сельский совет Кременчугского района
 Демидовский сельский совет Решетиловского района

Херсонская область 
 Демидовский сельский совет Великолепетихского района